Сомино́ — село Ефимовского городского поселения Бокситогорского района Ленинградской области.

История 
Упоминается на карте Новгородского наместничества 1792 года А. М. Вильбрехта, как деревня Пристань.

Согласно X-ой ревизии 1857 года:

СОМИНА (КУЗЬМИНСКОЕ) — село. Принадлежит: Мягкову: хозяйств — 26, жителей: 70 м. п., 64 ж. п., всего 134 чел.; Колюбакину: хозяйств — 1, жителей: 2 м. п., 1 ж. п., всего 3 чел.

Сборник Центрального статистического комитета описывал село так:

СОМИНО — село бывшее владельческое при реке Соминке, дворов — 30, жителей — 171; Волостное правление, церковь православная, часовня, школа, постоялый двор, в 6 верстах — церковно-приходская школа. (1885 год)

Согласно по земской переписи 1895 года:

СОМИНА (КУЗЬМИНСКОЕ) — село. Крестьяне бывшие Мягкова: хозяйств — 32, жителей: 74 м. п., 76 ж. п., всего 150 чел.; Крестьяне бывшие Колюбакина: хозяйств — 1, жителей: 3 м. п., 1 ж. п., всего 4 чел.;

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

СОМИНО (СОМИНА) — село, православных — 1093, мужчин — 512, женщин — 596, обоего пола — 1108. (1897 год)

В конце XIX — начале XX века село административно относилось к Соминской волости 1-го земского участка 3-го стана Устюженского уезда Новгородской губернии.

Позднее «Список населённых мест Новгородской губернии» описывал Сомино так:

СОМИНО (с усадьбой Кузьминское) — деревня Соминского сельского общества и усадьба А. П. Пузино при реке Соминке, озере Горнем и ручье Мельничном на Тихвинском почтовом тракте и Тихвинской водной системе, число дворов — 90, число домов — 45, число жителей: 318 м. п., 302 ж. п.; Почтовое отделение, сельскохозяйственный склад, винная лавка, 3 паровых двигателя, пожарное депо, квартира урядника и стражников, 10 хлебных и бакалейных лавок, 4 мануфактуры, 2 железных лавки, 4 чайных, 6 ларей мелочных, 4 кузницы, 2 пивных лавки. Ярмарки: 11 февраля, 29 июня, 14 сентября, все трёхдневные. Смежна с деревней Засоминье.
СОМИНО — пристань частных владельцев на реке Соминке и озере Горнем на Тихвинском почтовом тракте и Тихвинской водной системе, число дворов — 163, число домов — 191, число жителей: 445 м. п., 487 ж. п.; Часовня. Земская станция. Квартира станового пристава. Казарма Вологодского шлюза. Квартира помощника инспектора судоходства. 2 мелочных лавки. Кузница. Мельница. Смежна с деревнями Сомино и Засоминье. (1910 год)

Согласно карте Новгородской губернии 1917 года, это был Погост Сомино, который насчитывал 85 крестьянских дворов и одну часовню.

В селе Сомино строили лодки «соминки» (до 200 шт. в год), грузоподъёмностью до 33 тонн, для транспортировки грузов по Мариинской и Тихвинской водным системам.

С 1917 по 1918 год Сомино входило в состав Тарантаевской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии.

С 1918 года — в составе Череповецкой губернии.

С 1924 года — в составе Соминской волости Устюженского уезда.

С 1927 года — в составе Ефимовского района.

По данным 1933 года село Сомино являлось административным центром Соминского сельсовета Ефимовского района, в который входили 6 населённых пунктов: деревни Вожань, Забелы, Калитки, Лахово, Моровины Горочки и само село Сомино, общей численностью населения 1400 человек.

По данным 1936 года в состав Соминского сельсовета входили 6 населённых пунктов, 268 хозяйств и 5 колхозов.

С 1965 года — в составе Бокситогорского района. В 1965 году население села составляло 1164 человека.

По данным 1966 и 1973 годов село Сомино являлось административным центром Соминского сельсовета.

По административным данным 1990 года в селе Сомино проживали 545 человек. Село также являлось административным центром Соминского сельсовета, в который входили 8 населённых пунктов: деревни Долгое Болото, Забелье, Калитки, Кожаково, Красная Речка, Сосновый Бор, Спирово и село Сомино, общей численностью населения 859 человек.

В 1997 году в селе Сомино Соминской волости проживали 468 человек, в 2002 году — 383 человека (русские — 99 %).

В 2007 году в селе Сомино Ефимовского ГП — 389, в 2010 году — 304, в 2015 году — 264, в 2016 году — 247 человек.

География 
Село расположено в юго-восточной части района на автодороге  (Вологда — Новая Ладога) в месте примыкания к ней автодороги  (Сомино — Ольеши).

Расстояние до административного центра поселения — 25 км.

Расстояние до районного центра — 86 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ефимовская — 27 км.

Через село протекает река Соминка. На южной окраине села расположены озеро Лахта и озеро Горное, к северо-западу — озеро Лошево.

Демография

Достопримечательности 
В селе Сомино находится Петропавловская церковь. Её шпиль венчает фигура ангела, которая копирует ангела на шпиле Петропавловского собора Санкт-Петербурга, поэтому село иногда называют «малым Петербургом».

Во времена Петра I река Соминка была судоходной, в связи с этим была построена система шлюзов. Остатки этих сооружений сохранились (водоскатные настилы, обломки шлюзовых ворот).

В местном Доме культуры выступает Соминский хор.

Недалеко от храма находится сельское кладбище, где установлен обелиск героям Великой Отечественной войны.

Ежегодно, 12 июля, в Петров день по народному календарю, в селе проходит Соминская Петровская ярмарка.

Фото

Транспорт

Улицы 
346 км автодороги Вологда — Новая Ладога, Белозерка, Колхозная, Мира, Набережная, Новая, Почтовый переулок, Советская, Тракторный переулок, Ярославская.

Примечания 

Населённые пункты Бокситогорского района